białozór, sokół norweski (Falco rusticolus) – gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny sokołowatych, na Kresach nazywany krzeczotem (uk. кречет).
 Białozór (herb szlachecki) – polski herb szlachecki, odmiana herbu Bogorya, używany przez osoby noszące nazwisko Białozor, Białozór.
 Nazwiska i osoby:
 Polskie nazwiska: Białozór, Białozor, Białłozor
 Białłozor (Białozor) – nazwisko używane przez rodzinę szlachecką w Wielkim Księstwie Litewskim pieczętującą się herbem Wieniawa (początkowo używali herbu Pomian):
 Jerzy Białłozor,
 Józef Montwid Białłozor
 Kazimierz Białłozor,
 Krzysztof Białłozor,
 Marcjan Michał Białłozor, unicki arcybiskup połocki,
 Stanisław Władysław Białłozor
 Stanisław Białłozor (marszałek sejmu);
 Nazwiska białoruskie (Белазор), litewskie (Bialozoras, Belazaras), niemieckie (Biallosser), rosyjskie (Бялозор, Белозор) i ukraińskie (Білозір, Білозор) podobne do nazwisk polskich (i niekiedy od nich pochodzące):
 Biłozir, Biłozor (Білозір, Білозор) – ukraińskie nazwisko pochodzące prawdopodobnie od poetyckiego określenia księżyca. Znane osoby o tym nazwisku:
 Ihor Biłozir (Ігор Йосипович Білозір) – ukraiński piosenkarz i kompozytor,
 Oksana Biłozir (Оксана Володимирівна Білозір) – ukraińska polityk, z wykształcenia dyplomata, śpiewaczka,
 Serhij Biłozor (Сергій Володимирович Білозор) – ukraiński piłkarz.
 Białozor (Бялозор, Белозор) – nazwisko rosyjskie:
 Aleksander (Białozor) (Александр Адольфович Белозер lub Бялозор, białorus. Аляксандар Адольфавіч Белазор lub Бялазор) – urodzony w Bobrujsku, prawosławny biskup eparchii barnaułskiej, a następnie rostowskiej,
 Julian Białozor (Юлиан Юлианович Бялозор (Белозор)) – urodzony w Święcianach carski generał, uczestnik I wojny światowej, po 1920 r. osiadł w Wilnie,
 Maksym Biełozor (Максим Алексеевич Белозор) – rosyjski publicysta i prozaik, urodzony w 1963 r. w Humaniu.

W języku rosyjskim (белозор) i podobnie ukraińskim (білозір) jest to nazwa dziewięciornika (Parnassia L.).